Dölz ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Dölz (1906–1945), deutscher Jurist, von 1934 bis 1945 Präsident der Deutschen Kakteen-Gesellschaft
 Ferdinand Dölz (*  1997), deutscher Nachwuchsschauspieler
 Gerhard Dölz (1926–2007), deutscher Keramiker und Maler
 Minna Dölz (1896–1979), deutsche Gewerkschafterin
 Paul Dölz (1887–1975), deutscher Politiker

Siehe auch:

 Dolz